Skok může znamenat:

 skok (pohyb) – forma pohybu
 i v přeneseném významu, kdy znamená nějakou prudkou společenskou změnu resp. prudký společenský pohyb
 skok (informatika) – změna v sekvenčním vykonávání počítačového programu

 Skok (vodopád) – vodopád ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Dívčí skok – skalnaté návrší v Divoké Šárce v Praze
ve sportu
 skok do dálky – atletická disciplína
 skok do výšky – atletická disciplína
 skok o tyči – atletická disciplína
 skok z místa – zaniklá atletická disciplína
 trojskok – atletická disciplína, poslední 3. fáze výkonu se nazývá skok
 skok (krasobruslení) – skok v krasobruslení (krasobruslařský skok)
 skoky do vody – sportovní disciplína
 skoky na lyžích – sportovní disciplína, která je i součástí severské kombinace
 skoky na trampolíně – sportovní disciplína
 skok v akrobatickém lyžování
v jezdectví a dostihovém sportu
 skok (jezdectví) – jezdecký skok při parkurovém skákání
 skok mohutnosti – speciální jezdecká soutěž
 skok (dostihy) – dostihový skok v dostizích přes proutěné překážky a ve steeplechase

Externí odkazy